Sezóna 1984/85 Poháru vítězů pohárů byla 25. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Everton FC.

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1984-85 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v Evropě v roce 1984
Fotbal v Evropě v roce 1985